Рота́ру — прізвище.

 Ротару Аурелія Михайлівна ( 1958) — співачка, Народна артистка України.
 Ротару Софія Михайлівна ( 1947) — співачка, народна артистка СРСР, Молдавської РСР та України.